Dünnschichtpräparation bezeichnet:
 eine Präparationsmethode bei der Mikroskopie, siehe Mikrotom
 Dünnschichtpräparation (MALDI) eine Präparationsart beim MALDI